Augusta är ett släkte av måreväxter. Augusta ingår i familjen måreväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter